Sevilla steht für:

 Sevilla, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz
 Provinz Sevilla, eine Provinz im Süden Spaniens
 Sevilla (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Valle del Cauca
 Sevilla (Bohol), Stadtgemeinde in der Provinz Bohol
 Sevilla (Chimborazo), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Alausí der ecuadorianischen Provinz Chimborazo
 Sevilla (Sucumbíos), Ortschaft und eine Parroquia rural im Kanton Cascales der ecuadorianischen Provinz Sucumbíos
 Sevilla, spanisches Fährschiff, siehe Ciudad de Sevilla
 Sevilla (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Sevilla ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Arthur Sevilla (* 1935), US-amerikanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Yakima
 Carmen Sevilla (* 1930), spanische Schauspielerin
 Fabien Sevilla (* 1971), Schweizer Jazzmusiker
 Ignacio Sevilla (1941–2016), mexikanischer Fußballspieler
 Karol Sevilla (* 1999), mexikanische Schauspielerin und Sängerin
 Ninón Sevilla (1921–2015), kubanisch-mexikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Óscar Sevilla (* 1976), spanischer Radrennfahrer
 Paula Sevilla (* 1997), spanische Sprinterin
 Salva Sevilla (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Soledad Sevilla (* 1944), spanische Malerin und Installationskünstlerin

Siehe auch:
 Sevillana